Centrum Demokratyczne – chorwacka partia polityczna
 Centrum Demokratyczne – francuska partia polityczna
 Centrum Demokratyczne – kolumbijska partia polityczna
 Centrum Demokratyczne – serbska partia polityczna
 Centrum Demokratyczne – włoska partia polityczna

Zobacz też 
 Centrum Chrześcijańsko-Demokratyczne – włoska partia polityczna
 Centrum Demokratyczne i Społeczne – hiszpańska partia polityczna
 Centrum Demokratyczne i Społeczne – Partia Ludowa – portugalska partia polityczna